Il grande cocomero – personaggio dei fumetti Peanuts
Il grande cocomero – film di Francesca Archibugi del 1993